Кошкін Андрій Євдокимович (1922—1958) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Кошкін Володимир Мойсейович (1936—2011) — український фахівець в царині фізики твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор, письменник. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
 Кошкін Костянтин Вікторович (1953—2017) — український учений в галузі інформаційних технологій та управління проектами.
 Кошкін Лев Миколайович (1912—1992) — академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської, Сталінської та Державної премій СРСР.
 Кошкін Михайло Ілліч (1898—1940) — радянський конструктор-танкобудівник, начальник конструкторського бюро, в якому створили Т-34.
 Кошкін Мойсей Львович (1896—1965) — український лікар-гігієніст, доктор медичних наук, професор.
 Кошкін Олександр Миколайович (1959—2012) — радянський боксер, срібний медаліст Олімпійських ігор-1980.
 Кошкін Олексій Іванович (1920—1942) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Кошкін Федір Федорович (1927—1993) — лісоруб, Герой Соціалістичної Праці.
 Кошкін Юрій Миколайович (1910—1983) — радянський конструктор, лауреат Ленінської та Сталінської премій.
 Соня Кошкіна (Ксенія Микитівна Василенко, * 1985) — українська журналістка, співвласник і шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег».